Битва при Нойкалене состоялась рядом с селением Нойкален во время Семилетней войны между шведскими и прусскими войсками 2 января 1762. Шведские войска под командованием Карла Константина Де Карналля удалось наголову разбить прусский отряд, который расположился лагерем на холме возле города Мальхин. Это была последняя битва шведских и прусских войск во время войны.

Примечания 

Сражения Пруссии
Сражения Швеции
Сражения Семилетней войны
Сражения 1762 года
Январь 1762 года